GFW steht als Abkürzung für:

 Gebäude- und Freiflächen für Wohnzwecke, siehe Nutzungsarten des Bodens #Nutzungscodes
 Georg-Fahrbach-Weg, Weitwanderweg des Schwäbischen Albvereins
 Geschäfts- oder Firmenwert, ein Begriff aus dem Rechnungswesen
 Great FireWall of China, siehe Internetzensur in der Volksrepublik China

GfW steht als Abkürzung für:
 Games for Windows, eine Spieleplattform und Marketingkampagne von Microsoft
 Gemeinsam für Wien, eine politische Partei in Wien
 Gesellschaft für Wehr- und Sicherheitspolitik, deutscher Verein, heute Gesellschaft für Sicherheitspolitik (GSP)

.gfw als Dateinamenserweiterung:
 Textdatei mit Georeferenzdaten einer GIF-Datei, siehe World file

Abkürzung